Pieter Brueghel, aussi francisé en Pierre Brueghel, peut désigner: 
 Pieter Brueghel l'Ancien, peintre flamand (1525-1569)
 Pieter Brueghel le Jeune, peintre flamand (1565-1636), fils du précédent
 Pieter Brueghel III, peintre flamand (1589-1639), fils du précédent